Дми́трий Шульги́н:
 Шульгин, Дмитрий Иванович (1785—1854) — русский военный деятель, генерал от инфантерии, Санкт-Петербургский военный генерал-губернатор, член Государственного совета.
 Шульгин, Дмитрий Иосифович (1944—2017) — советский и российский музыковед-теоретик, музыкальный педагог.